

21001–21100 

|-bgcolor=#FFDAB5
| 21001 Trogrlic || 1987 GF || 1 abr 1987 || Palomar || A. Maury || — || 
|-id=002 bgcolor=#F1F1F1
| 21002 ||  || 29 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 21003 ||  || 17 dez 1987 || La Silla || E. W. Elst, G. Pizarro || Phocaea || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 21004 ||  || 22 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 21005 ||  || 28 jan 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 21006 ||  || 17 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 21007 ||  || 19 mar 1988 || La Silla || W. Ferreri || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 21008 || 1988 PE || 9 ago 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 21009 Agilkia ||  || 12 ago 1988 || Haute Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 21010 Kishon ||  || 13 ago 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 21011 ||  || 1 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 21012 ||  || 8 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 21013 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 21014 Daishi ||  || 13 out 1988 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 21015 Shigenari || 1988 UF || 16 out 1988 || Kitami || T. Fujii, K. Watanabe || Brangane || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 21016 Miyazawaseiroku || 1988 VA || 2 nov 1988 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 21017 || 1988 VP || 3 nov 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=018 bgcolor=#E3E3E3
| 21018 ||  || 2 nov 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 21019 ||  || 2 nov 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Ursula || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 21020 ||  || 8 nov 1988 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 21021 ||  || 7 dez 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=022 bgcolor=#F1F1F1
| 21022 Ike || 1989 CR || 2 fev 1989 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 21023 || 1989 DK || 28 fev 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 21024 ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 21025 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 21026 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 21027 ||  || 28 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=028 bgcolor=#FFDAB5
| 21028 || 1989 TO || 4 out 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 21029 Adorno ||  || 7 out 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=030 bgcolor=#FFDAB5
| 21030 ||  || 2 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 21031 ||  || 3 out 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 21032 ||  || 4 out 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 21033 Akahirakiyozo || 1989 UM || 21 out 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 21034 ||  || 25 nov 1989 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 21035 Iwabu || 1990 AE || 1 jan 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 21036 Nakamurayoshi ||  || 30 jan 1990 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 21037 || 1990 EB || 4 mar 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 21038 ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=039 bgcolor=#FAFAFA
| 21039 ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 21040 || 1990 OZ || 20 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 21041 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || Brangane || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 21042 ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=043 bgcolor=#F1F1F1
| 21043 ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=044 bgcolor=#F1F1F1
| 21044 ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 21045 ||  || 18 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 21046 ||  || 18 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 21047 Hodierna ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || Juno || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 21048 ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 21049 ||  || 17 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=050 bgcolor=#F1F1F1
| 21050 Beck ||  || 10 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 21051 || 1990 UM || 20 out 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 21052 ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=053 bgcolor=#F1F1F1
| 21053 || 1990 VE || 10 nov 1990 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=054 bgcolor=#E3E3E3
| 21054 Ojmjakon ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 21055 || 1990 YR || 23 dez 1990 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=056 bgcolor=#FFDAB5
| 21056 ||  || 14 fev 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 21057 Garikisraelian ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 21058 ||  || 10 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 21059 Penderecki ||  || 9 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Brangane || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 21060 || 1991 JC || 2 mai 1991 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 21061 || 1991 JD || 3 mai 1991 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 21062 Iasky ||  || 13 mai 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 21063 ||  || 8 mai 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=064 bgcolor=#E3E3E3
| 21064 Yangliwei ||  || 6 jun 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 21065 Jamesmelka || 1991 NM || 10 jul 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 21066 ||  || 10 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 21067 ||  || 2 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 21068 ||  || 2 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=069 bgcolor=#F1F1F1
| 21069 ||  || 3 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 21070 ||  || 6 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 21071 ||  || 6 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=072 bgcolor=#F1F1F1
| 21072 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 21073 Darksky || 1991 RE || 4 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 21074 Rügen ||  || 12 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 21075 Heussinger ||  || 12 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 21076 Kokoschka ||  || 12 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 21077 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 21078 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 21079 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 21080 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 21081 ||  || 14 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 21082 Araimasaru ||  || 13 out 1991 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 21083 ||  || 2 out 1991 || Palomar || C. P. de Saint-Aignan || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 21084 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 21085 ||  || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Eos || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 21086 ||  || 10 jan 1992 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 21087 Petsimpallas ||  || 30 jan 1992 || La Silla || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=088 bgcolor=#FFD5EA
| 21088 Chelyabinsk ||  || 30 jan 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 21089 Mochizuki || 1992 CQ || 8 fev 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 21090 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || Phocaea || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 21091 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 21092 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 21093 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 21094 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 21095 ||  || 6 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 21096 ||  || 6 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 21097 ||  || 8 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 21098 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 21099 ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 21100 || 1992 OB || 26 jul 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|}

21101–21200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 21101 ||  || 26 jul 1992 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 21102 ||  || 26 jul 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 21103 ||  || 26 jul 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=104 bgcolor=#FFDAB5
| 21104 Sveshnikov || 1992 PY || 8 ago 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 21105 ||  || 8 ago 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 21106 ||  || 2 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 21107 ||  || 4 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 21108 || 1992 QT || 31 ago 1992 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=109 bgcolor=#E3E3E3
| 21109 Sünkel || 1992 RY || 4 set 1992 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 21110 Karlvalentin ||  || 4 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 21111 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 21112 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 21113 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 21114 Bernson ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 21115 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 21116 || 1992 SO || 26 set 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 21117 Tashimaseizo ||  || 30 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 21118 Hezimmermann ||  || 24 set 1992 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 21119 || 1992 UJ || 19 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=120 bgcolor=#F1F1F1
| 21120 || 1992 WP || 16 nov 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 21121 || 1992 WV || 16 nov 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 21122 || 1992 YK || 23 dez 1992 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 21123 ||  || 18 dez 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 21124 ||  || 18 dez 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 21125 Orff ||  || 30 dez 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=126 bgcolor=#FAFAFA
| 21126 Katsuyoshi ||  || 19 jan 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 21127 ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 21128 Chapuis ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 21129 ||  || 23 jan 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 21130 || 1993 FN || 23 mar 1993 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=131 bgcolor=#E3E3E3
| 21131 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || Brangane || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 21132 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 21133 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 21134 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 21135 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 21136 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 21137 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 21138 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 21139 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 21140 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 21141 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 21142 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 21143 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 21144 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 21145 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 21146 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 21147 ||  || 18 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 21148 Billramsey ||  || 16 abr 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Pallas || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 21149 Kenmitchell ||  || 19 abr 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 21150 ||  || 13 jun 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || Phocaea || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 21151 ||  || 13 jun 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 21152 ||  || 17 jun 1993 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 21153 ||  || 18 jun 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=154 bgcolor=#E3E3E3
| 21154 ||  || 12 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 21155 ||  || 12 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=156 bgcolor=#FAFAFA
| 21156 ||  || 20 ago 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 21157 ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 21158 ||  || 15 set 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 21159 ||  || 17 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 21160 Saveriolombardi || 1993 TJ || 10 out 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi || Brangane || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 21161 Yamashitaharuo ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=162 bgcolor=#E3E3E3
| 21162 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 21163 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 21164 ||  || 20 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=165 bgcolor=#FAFAFA
| 21165 ||  || 11 nov 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 21166 || 1993 XH || 6 dez 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 21167 || 1993 XQ || 9 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 21168 ||  || 7 jan 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 21169 ||  || 8 jan 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=170 bgcolor=#FAFAFA
| 21170 ||  || 8 jan 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 21171 ||  || 7 fev 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 21172 ||  || 7 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 21173 ||  || 7 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=174 bgcolor=#FAFAFA
| 21174 ||  || 7 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 21175 ||  || 7 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 21176 ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 21177 ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 21178 ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 21179 ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 21180 || 1994 DC || 16 fev 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 21181 ||  || 6 mar 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 21182 ||  || 12 mar 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=183 bgcolor=#FFDAB5
| 21183 ||  || 9 mar 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 21184 ||  || 6 mar 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=185 bgcolor=#FAFAFA
| 21185 ||  || 9 mar 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 21186 ||  || 9 mar 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=187 bgcolor=#FAFAFA
| 21187 Setsuo || 1994 FY || 31 mar 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=188 bgcolor=#FAFAFA
| 21188 Kiyohiro || 1994 GN || 5 abr 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 21189 || 1994 JB || 3 mai 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=190 bgcolor=#F1F1F1
| 21190 || 1994 JQ || 10 mai 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 21191 ||  || 4 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=192 bgcolor=#FAFAFA
| 21192 Seccisergio || 1994 NA || 2 jul 1994 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 21193 ||  || 14 ago 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 21194 ||  || 11 ago 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 21195 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 21196 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 21197 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 21198 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 21199 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 21200 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|}

21201–21300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 21201 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 21202 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 21203 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 21204 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 21205 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 21206 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 21207 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 21208 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=209 bgcolor=#E3E3E3
| 21209 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 21210 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=211 bgcolor=#E3E3E3
| 21211 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 21212 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 21213 ||  || 12 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 21214 ||  || 12 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 21215 || 1994 UQ || 31 out 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=216 bgcolor=#E3E3E3
| 21216 ||  || 31 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=217 bgcolor=#E3E3E3
| 21217 ||  || 4 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 21218 ||  || 7 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=219 bgcolor=#E3E3E3
| 21219 Mascagni ||  || 28 nov 1994 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 21220 ||  || 30 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 21221 ||  || 31 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 21222 || 1995 BT || 23 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 21223 || 1995 DL || 21 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 21224 ||  || 24 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 21225 ||  || 1 abr 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 21226 ||  || 24 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 21227 || 1995 QS || 16 ago 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=228 bgcolor=#FFDAB5
| 21228 || 1995 SC || 20 set 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=229 bgcolor=#F1F1F1
| 21229 Sušil ||  || 22 set 1995 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 21230 ||  || 23 set 1995 || Loiano || Loiano Obs. || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 21231 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=232 bgcolor=#F1F1F1
| 21232 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 21233 ||  || 20 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Eos || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 21234 Nakashima || 1995 WG || 16 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 21235 ||  || 18 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 21236 ||  || 20 nov 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 21237 ||  || 18 nov 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 21238 Panarea ||  || 28 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 21239 ||  || 17 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 21240 ||  || 18 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 21241 ||  || 20 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 21242 ||  || 25 nov 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 21243 ||  || 15 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 21244 ||  || 14 dez 1995 || Haleakalā || AMOS || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 21245 ||  || 14 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 21246 ||  || 21 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 21247 ||  || 21 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 21248 ||  || 21 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 21249 ||  || 21 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 21250 Kamikouchi ||  || 17 dez 1995 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 21251 ||  || 31 dez 1995 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 21252 ||  || 18 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 21253 ||  || 13 jan 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 21254 Jonan ||  || 24 jan 1996 || KCAO || J. Kobayashi || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 21255 ||  || 15 fev 1996 || Haleakalā || NEAT || Phocaea || 
|-id=256 bgcolor=#E3E3E3
| 21256 Robertobattiston ||  || 14 fev 1996 || Cima Ekar || M. Tombelli, C. Casacci || — || 
|-id=257 bgcolor=#E3E3E3
| 21257 Jižní Čechy ||  || 26 fev 1996 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 21258 Huckins ||  || 15 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 21259 ||  || 11 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 21260 || 1996 FE || 16 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 21261 || 1996 FF || 16 mar 1996 || Haleakala || NEAT || Juno || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 21262 Kanba ||  || 24 abr 1996 || Yatsuka || R. H. McNaught, H. Abe || — || 
|-id=263 bgcolor=#FAFAFA
| 21263 ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=264 bgcolor=#E3E3E3
| 21264 ||  || 18 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 21265 ||  || 20 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 21266 ||  || 20 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=267 bgcolor=#FAFAFA
| 21267 ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 21268 ||  || 22 mai 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 21269 Bechini || 1996 LG || 6 jun 1996 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 21270 Otokar || 1996 OK || 19 jul 1996 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=271 bgcolor=#88F2FF
| 21271 ||  || 15 set 1996 || La Silla || UDTS || Vesta || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 21272 ||  || 18 set 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 21273 ||  || 19 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 21274 ||  || 19 set 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 21275 Tosiyasu ||  || 23 set 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 21276 Feller ||  || 8 out 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=277 bgcolor=#FFD5EA
| 21277 ||  || 9 out 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 21278 ||  || 5 out 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 21279 ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 21280 ||  || 11 out 1996 || Kitami || K. Endate || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 21281 ||  || 13 out 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 21282 Shimizuyuka ||  || 14 out 1996 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 21283 ||  || 10 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=284 bgcolor=#88F2FF
| 21284 Pandion ||  || 5 out 1996 || La Silla || E. W. Elst || Vesta || 
|-id=285 bgcolor=#FAFAFA
| 21285 || 1996 UZ || 20 out 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 21286 ||  || 20 out 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 21287 ||  || 31 out 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 21288 || 1996 VW || 3 nov 1996 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 21289 Giacomel ||  || 3 nov 1996 || Sormano || F. Manca, V. Giuliani || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 21290 Vydra ||  || 9 nov 1996 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 21291 ||  || 12 nov 1996 || Campo Imperatore || A. Boattini, F. Pedichini || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 21292 ||  || 7 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 21293 ||  || 7 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 21294 ||  || 7 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 21295 ||  || 5 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 21296 ||  || 7 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 21297 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 21298 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 21299 || 1996 WC || 16 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 21300 ||  || 19 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|}

21301–21400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 21301 Zanin ||  || 22 nov 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 21302 Shirakamisanchi || 1996 XU || 1 dez 1996 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 21303 ||  || 2 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 21304 ||  || 2 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 21305 ||  || 2 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 21306 Marani ||  || 1 dez 1996 || Pianoro || V. Goretti || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 21307 ||  || 3 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 21308 ||  || 2 dez 1996 || Pleiade || P. Antolini, F. Castellani || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 21309 ||  || 6 dez 1996 || Kiso || JSGA || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 21310 ||  || 7 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 21311 Servius ||  || 4 dez 1996 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 21312 ||  || 4 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 21313 Xiuyanyu ||  || 10 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 21314 ||  || 10 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 21315 ||  || 5 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 21316 ||  || 7 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=317 bgcolor=#F1F1F1
| 21317 ||  || 12 dez 1996 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 21318 ||  || 8 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 21319 ||  || 8 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 21320 ||  || 14 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 21321 ||  || 3 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 21322 ||  || 3 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 21323 ||  || 6 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 21324 ||  || 2 jan 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 21325 ||  || 2 jan 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 21326 Nitta-machi ||  || 8 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 21327 Yabuzuka ||  || 11 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 21328 Otashi ||  || 11 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 21329 ||  || 12 jan 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 21330 Alanwhitman ||  || 11 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#F1F1F1
| 21331 Lodovicoferrari || 1997 BO || 17 jan 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 21332 || 1997 BX || 18 jan 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 21333 ||  || 30 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 21334 ||  || 30 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 21335 ||  || 31 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 21336 Andyblanchard ||  || 31 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 21337 ||  || 17 jan 1997 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola || Brangane || 
|-id=338 bgcolor=#FAFAFA
| 21338 || 1997 CZ || 1 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 21339 ||  || 1 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 21340 ||  || 11 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=341 bgcolor=#FAFAFA
| 21341 ||  || 12 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 21342 ||  || 4 fev 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 21343 || 1997 EF || 1 mar 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 21344 || 1997 EM || 2 mar 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 21345 ||  || 3 mar 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 21346 Marieladislav ||  || 9 mar 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 21347 ||  || 3 mar 1997 || Xinglong || SCAP || Phocaea || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 21348 Toyoteru ||  || 1 mar 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=349 bgcolor=#E3E3E3
| 21349 Bevoke ||  || 10 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 21350 Billgardner ||  || 11 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 21351 Bhagwat ||  || 4 mar 1997 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 21352 ||  || 10 mar 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 21353 || 1997 FG || 19 mar 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 21354 || 1997 FM || 21 mar 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 21355 Pikovskaya ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 21356 Karlplank ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 21357 Davidying ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 21358 Mijerbarany ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 21359 Geng ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 21360 Bobduff ||  || 8 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 21361 Carsonmark || 1997 HQ || 28 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 21362 Dickarmstrong ||  || 30 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 21363 Jotwani ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=364 bgcolor=#F1F1F1
| 21364 Lingpan ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=365 bgcolor=#F1F1F1
| 21365 ||  || 3 mai 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 21366 ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 21367 Edwardpleva ||  || 2 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 21368 Shiodayama ||  || 6 jun 1997 || Nanyo || T. Okuni || Brangane || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 21369 Gertfinger ||  || 8 jul 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=370 bgcolor=#88F2FF
| 21370 ||  || 1 out 1997 || La Silla || UDTS || Vesta || 
|-id=371 bgcolor=#88F2FF
| 21371 ||  || 1 out 1997 || La Silla || UDTS || Vesta || 
|-id=372 bgcolor=#88F2FF
| 21372 ||  || 6 out 1997 || La Silla || UDTS || Vesta || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 21373 ||  || 9 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=374 bgcolor=#FFD5EA
| 21374 ||  || 24 nov 1997 || Siding Spring || M. Hartley || — || 
|-id=375 bgcolor=#FAFAFA
| 21375 Fanshawe ||  || 31 dez 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 21376 ||  || 25 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 21377 ||  || 6 fev 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 21378 ||  || 6 fev 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=379 bgcolor=#FAFAFA
| 21379 ||  || 27 fev 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 21380 Devanssay ||  || 27 fev 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 21381 || 1998 EN || 2 mar 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 21382 ||  || 2 mar 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 21383 ||  || 2 mar 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 21384 ||  || 1 mar 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 21385 ||  || 22 mar 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 21386 ||  || 22 mar 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 21387 Wafakhalil ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 21388 Moyanodeburt ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 21389 Pshenichka ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 21390 Shindo ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 21391 Rotanner ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 21392 Helibrochier ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 21393 Kalygeringer ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 21394 Justinbecker ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 21395 Albertofilho ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 21396 Fisher-Ives ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=397 bgcolor=#FAFAFA
| 21397 Leontovich ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 21398 Zengguoshou ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 21399 Bateman ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 21400 Ahdout ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

21401–21500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 21401 Justinkovac ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 21402 Shanhuang ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=403 bgcolor=#FAFAFA
| 21403 Haken ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 21404 Atluri ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 21405 Sagarmehta ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 21406 Jimyang ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 21407 Jessicabaker ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 21408 Lyrahaas ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 21409 Forbes ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#FAFAFA
| 21410 Cahill ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 21411 Abifraeman ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 21412 Sinchanban ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 21413 Albertsao ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 21414 Blumenthal ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=415 bgcolor=#FAFAFA
| 21415 Nicobrenner ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 21416 Sisichen ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 21417 Kelleyharris ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 21418 Bustos ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 21419 Devience ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=420 bgcolor=#FAFAFA
| 21420 ||  || 21 mar 1998 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 21421 Nealwadhwa ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 21422 Alexacarey ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 21423 Credo ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 21424 Faithchang ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 21425 Cordwell ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 21426 Davidbauer ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 21427 Ryanharrison ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 21428 Junehokim ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=429 bgcolor=#FAFAFA
| 21429 Gulati ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 21430 Brubrew ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 21431 Amberhess ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 21432 Polingloh ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 21433 Stekramer ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 21434 Stanchiang ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 21435 Aharon ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 21436 Chaoyichi ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 21437 Georgechen ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 21438 Camibarnett ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 21439 Robenzing ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 21440 Elizacollins ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 21441 Stevencondie ||  || 29 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#FAFAFA
| 21442 ||  || 4 abr 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 21443 ||  || 17 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 21444 ||  || 17 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 21445 Pegconnolly ||  || 18 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=446 bgcolor=#F1F1F1
| 21446 Tedflint ||  || 18 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 21447 Yungchieh ||  || 18 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 21448 Galindo ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 21449 Hemmick ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 21450 Kissel ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 21451 Fisher ||  || 28 abr 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 21452 ||  || 23 abr 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 21453 Victorlevine ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 21454 Chernoby ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 21455 Mcfarland ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 21456 Myers ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 21457 Fevig ||  || 25 abr 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 21458 Susank ||  || 25 abr 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 21459 Chrisrussell ||  || 30 abr 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 21460 Ryozo ||  || 30 abr 1998 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 21461 Alexchernyak ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 21462 Karenedbal ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 21463 Nickerson ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 21464 Chinaroonchai ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 21465 Michelepatt ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 21466 Franpelrine ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=467 bgcolor=#FAFAFA
| 21467 Rosenstein ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 21468 Saylor ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 21469 Robschum ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 21470 Frankchuang ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 21471 Pavelchvykov ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 21472 Stimson ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 21473 Petesullivan ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 21474 Pamelatsai ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 21475 Jasonclain ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 21476 Petrie ||  || 28 abr 1998 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 21477 Terikdaly ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 21478 Maggiedelano ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 21479 Marymartha ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 21480 Jilltucker ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 21481 Johnwarren ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 21482 Patashnick ||  || 19 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 21483 Abdulrasool ||  || 19 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 21484 Eppard ||  || 19 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 21485 Ash ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 21486 ||  || 25 abr 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=487 bgcolor=#E3E3E3
| 21487 ||  || 25 abr 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 21488 Danyellelee ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 21489 || 1998 JU || 1 mai 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 21490 || 1998 JW || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 21491 ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 21492 ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 21493 ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 21494 ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 21495 Feaga ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 21496 Lijianyang ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 21497 Alicehine ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 21498 Keenanferar ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 21499 Perillat ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=500 bgcolor=#FAFAFA
| 21500 Vazquez ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

21501–21600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 21501 Acevedo ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 21502 Cruz ||  || 24 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 21503 Beksha ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 21504 Caseyfreeman ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 21505 Bernert ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 21506 Betsill ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 21507 Bhasin ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 21508 Benbrewer ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 21509 Lucascavin ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#F1F1F1
| 21510 Chemnitz ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#FAFAFA
| 21511 Chiardola ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 21512 Susieclary ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 21513 Bethcochran ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 21514 Gamalski ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 21515 Gavini ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 21516 Mariagodinez ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#FAFAFA
| 21517 Dobi ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 21518 Maysunhasan ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 21519 Josephhenry ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 21520 Dianaeheart ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 21521 Hippalgaonkar ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#F1F1F1
| 21522 Entwisle ||  || 19 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 21523 GONG ||  || 26 jun 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 21524 ||  || 21 jun 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 21525 ||  || 25 jun 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 21526 Mirano ||  || 30 jun 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 21527 Horton ||  || 24 jun 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=528 bgcolor=#FAFAFA
| 21528 Chrisfaust ||  || 24 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 21529 Johnjames ||  || 26 jun 1998 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 21530 Despiau ||  || 26 jun 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 21531 Billcollin || 1998 OS || 20 jul 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 21532 || 1998 OY || 20 jul 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 21533 ||  || 26 jul 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 21534 ||  || 26 jul 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 21535 ||  || 26 jul 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=536 bgcolor=#F1F1F1
| 21536 ||  || 26 jul 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 21537 Fréchet || 1998 PQ || 15 ago 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 21538 ||  || 17 ago 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 21539 Josefhlávka ||  || 20 ago 1998 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 21540 Itthipanyanan ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 21541 Friskop ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 21542 Kennajeannet ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 21543 Jessop ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 21544 Hermainkhan ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 21545 Koirala ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 21546 Konermann ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 21547 Kottapalli ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 21548 Briekugler ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 21549 Carolinelang ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 21550 Laviolette ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 21551 Geyang ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 21552 Richardlee ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 21553 Monchicourt ||  || 26 ago 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 21554 Leechaohsi ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 21555 Levary ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 21556 Christineli ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 21557 Daniellitt ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=558 bgcolor=#F1F1F1
| 21558 Alisonliu ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 21559 Jingyuanluo ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 21560 Analyons ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 21561 Masterman ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 21562 Chrismessick ||  || 19 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 21563 Chetgervais ||  || 19 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 21564 Widmanstätten ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 21565 ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 21566 ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 21567 ||  || 1 set 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 21568 Evanmorikawa ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 21569 ||  || 14 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 21570 Muralidhar ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 21571 Naegeli ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#F1F1F1
| 21572 Nguyen-McCarty ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 21573 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 21574 Ouzan ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=575 bgcolor=#F1F1F1
| 21575 Padmanabhan ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 21576 McGivney ||  || 19 set 1998 || Needville || W. G. Dillon || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 21577 Negron ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 21578 ||  || 24 set 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 21579 ||  || 25 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=580 bgcolor=#E3E3E3
| 21580 Portalatin ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 21581 Ernestoruiz ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=582 bgcolor=#F1F1F1
| 21582 Arunvenkataraman ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 21583 Caropietsch ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 21584 Polepeddi ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 21585 Polmear ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 21586 Pourkaviani ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 21587 Christopynn ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 21588 Gianelli ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 21589 Rafes ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 21590 || 1998 TK || 10 out 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 21591 ||  || 15 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || Phocaea || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 21592 ||  || 8 nov 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=593 bgcolor=#88F2FF
| 21593 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 21594 ||  || 13 nov 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=595 bgcolor=#88F2FF
| 21595 ||  || 18 nov 1998 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 21596 ||  || 23 nov 1998 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=597 bgcolor=#E3E3E3
| 21597 ||  || 18 nov 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 21598 ||  || 28 nov 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || Chloris || 
|-id=599 bgcolor=#88F2FF
| 21599 ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 21600 ||  || 7 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || Brangane || 
|}

21601–21700 

|-bgcolor=#88F2FF
| 21601 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=602 bgcolor=#88F2FF
| 21602 Ialmenus ||  || 17 dez 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || Vesta || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 21603 || 1999 BY || 17 jan 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 21604 ||  || 19 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 21605 Reynoso ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 21606 ||  || 17 mar 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 21607 Robel ||  || 6 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 21608 Gloyna ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 21609 Williamcaleb ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 21610 Rosengard ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 21611 Rosoff ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 21612 Chelsagloria ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 21613 Schlecht ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 21614 Grochowski ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 21615 Guardamano ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 21616 Guhagilford ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 21617 Johnhagen ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 21618 Sheikh ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 21619 Johnshopkins ||  || 9 mai 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 21620 || 1999 KU || 16 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=621 bgcolor=#FAFAFA
| 21621 Sherman ||  || 20 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 21622 Victorshia ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 21623 Albertshieh ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 21624 ||  || 11 jul 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 21625 Seira ||  || 12 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 21626 Matthewhall ||  || 12 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 21627 Sillis ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 21628 Lucashof ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 21629 Siperstein ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 21630 Wootensmith ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 21631 Stephenhonan ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 21632 Suwanasri ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 21633 Hsingpenyuan ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 21634 Huangweikang ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 21635 Micahtoll ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 21636 Huertas ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 21637 Ninahuffman ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 21638 Nicjachowski ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 21639 Davidkaufman ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 21640 Petekirkland ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 21641 Tiffanyko ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 21642 Kominers ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 21643 Kornev ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 21644 Vinay ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 21645 Chentsaiwei ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 21646 Joshuaturner ||  || 12 jul 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 21647 Carlturner ||  || 12 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 21648 Gravanschaik ||  || 12 jul 1999 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 21649 Vardhana ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 21650 Tilgner ||  || 17 jul 1999 || Gnosca || S. Sposetti || — || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 21651 Mission Valley ||  || 19 jul 1999 || Farpoint || G. Bell || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 21652 Vasishtha ||  || 22 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 21653 Davidwang ||  || 22 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 21654 || 1999 PZ || 5 ago 1999 || Mallorca || Á. López J., R. Pacheco || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 21655 Niklauswirth ||  || 8 ago 1999 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 21656 Knuth ||  || 9 ago 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 21657 ||  || 10 ago 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 21658 ||  || 10 ago 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 21659 Fredholm ||  || 13 ago 1999 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 21660 Velenia ||  || 20 ago 1999 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 21661 Olgagermani || 1999 RA || 1 set 1999 || Ceccano || G. Masi || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 21662 Benigni || 1999 RC || 1 set 1999 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || Phocaea || 
|-id=663 bgcolor=#E3E3E3
| 21663 Banat || 1999 RM || 3 set 1999 || Starkenburg Observatory || Starkenburg Obs. || — || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 21664 Konradzuse ||  || 4 set 1999 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=665 bgcolor=#FAFAFA
| 21665 Frege ||  || 5 set 1999 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 21666 ||  || 5 set 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 21667 ||  || 6 set 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 21668 ||  || 3 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 21669 ||  || 4 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 21670 Kuan ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 21671 Warrener ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 21672 Laichunju ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 21673 Leatherman ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 21674 Renaldowebb ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 21675 Kaitlinmaria ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 21676 Maureenanne ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=677 bgcolor=#F1F1F1
| 21677 Tylerlyon ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 21678 Lindner ||  || 5 set 1999 || Drebach || G. Lehmann, J. Kandler || — || 
|-id=679 bgcolor=#FAFAFA
| 21679 Bettypalermiti ||  || 8 set 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 21680 Richardschwartz ||  || 9 set 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 21681 ||  || 9 set 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 21682 Peštafrantišek ||  || 9 set 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 21683 Segal ||  || 9 set 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 21684 Alinafiocca ||  || 4 set 1999 || Anza || M. White, M. Collins || — || 
|-id=685 bgcolor=#E3E3E3
| 21685 Francomallia ||  || 11 set 1999 || Ceccano || G. Masi || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 21686 Koschny ||  || 11 set 1999 || Drebach || A. Knöfel || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 21687 Filopanti ||  || 11 set 1999 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 21688 ||  || 11 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 21689 ||  || 13 set 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 21690 ||  || 13 set 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 21691 ||  || 13 set 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 21692 ||  || 15 set 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=693 bgcolor=#F1F1F1
| 21693 ||  || 14 set 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 21694 Allisowilson ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 21695 Hannahwolf ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 21696 Ermalmquist ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 21697 Mascharak ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=698 bgcolor=#F1F1F1
| 21698 McCarron ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 21699 Wolpert ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 21700 Caseynicole ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

21701–21800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 21701 Gabemendoza ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 21702 Prisymendoza ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 21703 Shravanimikk ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 21704 Mikkilineni ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 21705 Subinmin ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 21706 Robminehart ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 21707 Johnmoore ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 21708 Mulhall ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 21709 Sethmurray ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 21710 Nijhawan ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 21711 Wilfredwong ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#FAFAFA
| 21712 Obaid ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 21713 Michaelolson ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 21714 Geoffreywoo ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=715 bgcolor=#FAFAFA
| 21715 Palaniappan ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 21716 Panchamia ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 21717 Pang ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 21718 Cheonghapark ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 21719 Pasricha ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 21720 Pilishvili ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 21721 Feiniqu ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 21722 Rambhia ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 21723 Yinyinwu ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 21724 Ratai ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 21725 Zhongyuechen ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 21726 Rezvanian ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 21727 Rhines ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 21728 Zhuzhirui ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 21729 Kimrichards ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 21730 Ignaciorod ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 21731 Zhuruochen ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 21732 Rumery ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 21733 Schlottmann ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 21734 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 21735 Nissaschmidt ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 21736 Samaschneid ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 21737 Stephenshulz ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 21738 Schwank ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 21739 Annekeschwob ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 21740 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 21741 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 21742 Rachaelscott ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 21743 Michaelsegal ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 21744 Meliselinger ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 21745 Shadfan ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 21746 Carrieshaw ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 21747 Justsolomon ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 21748 Srinivasan ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 21749 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 21750 Tartakahashi ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=751 bgcolor=#FAFAFA
| 21751 Jennytaylor ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 21752 Johnthurmon ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 21753 Trudel ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 21754 Tvaruzkova ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 21755 ||  || 10 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 21756 ||  || 13 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 21757 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 21758 Adrianveres ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 21759 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 21760 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 21761 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 21762 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 21763 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 21764 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 21765 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 21766 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=767 bgcolor=#E3E3E3
| 21767 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 21768 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 21769 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 21770 Wangyiran ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=771 bgcolor=#F1F1F1
| 21771 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 21772 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 21773 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 21774 O'Brien ||  || 3 set 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=775 bgcolor=#FAFAFA
| 21775 Tsiganis ||  || 5 set 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 21776 Kryszczyńska ||  || 5 set 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 21777 ||  || 5 set 1999 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 21778 Andrewarren ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 21779 ||  || 8 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 21780 ||  || 8 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 21781 ||  || 8 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 21782 Davemcdonald ||  || 8 set 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 21783 ||  || 7 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 21784 ||  || 17 set 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 21785 Méchain ||  || 21 set 1999 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 21786 ||  || 29 set 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 21787 ||  || 29 set 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || Phocaea || 
|-id=788 bgcolor=#FFDAB5
| 21788 ||  || 30 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 21789 Frankwasser ||  || 29 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 21790 ||  || 29 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 21791 Mattweegman ||  || 29 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 21792 ||  || 29 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=793 bgcolor=#E3E3E3
| 21793 ||  || 29 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#F1F1F1
| 21794 ||  || 29 set 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 21795 Masi ||  || 29 set 1999 || Campo Catino || F. Mallia || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 21796 ||  || 30 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 21797 ||  || 30 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 21798 Mitchweegman ||  || 30 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 21799 Ciociaria || 1999 TP || 1 out 1999 || Campo Catino || F. Mallia, G. Masi || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 21800 ||  || 1 out 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|}

21801–21900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 21801 Ančerl ||  || 2 out 1999 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 21802 Svoreň ||  || 6 out 1999 || Modra || L. Kornoš, J. Tóth || — || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 21803 ||  || 6 out 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić || — || 
|-id=804 bgcolor=#E3E3E3
| 21804 Václavneumann ||  || 4 out 1999 || Ondřejov || L. Kotková || Juno || 
|-id=805 bgcolor=#E3E3E3
| 21805 ||  || 8 out 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić || — || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 21806 ||  || 10 out 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić || Chloris || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 21807 ||  || 10 out 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 21808 ||  || 14 out 1999 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 21809 ||  || 15 out 1999 || High Point || D. K. Chesney || — || 
|-id=810 bgcolor=#F1F1F1
| 21810 ||  || 9 out 1999 || Uto || F. Uto || — || 
|-id=811 bgcolor=#E3E3E3
| 21811 Burroughs ||  || 5 out 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || Ursula || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 21812 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 21813 Danwinegar ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 21814 Shanawolff ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 21815 Fanyang ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=816 bgcolor=#F1F1F1
| 21816 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 21817 Yingling ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 21818 Yurkanin ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 21819 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 21820 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 21821 Billryan ||  || 12 out 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 21822 Degiorgi ||  || 15 out 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 21823 ||  || 9 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 21824 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 21825 Zhangyizhong ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 21826 Youjiazhong ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 21827 Chingzhu ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 21828 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 21829 Kaylacornale ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 21830 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 21831 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 21832 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 21833 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 21834 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 21835 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 21836 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 21837 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 21838 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 21839 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 21840 Ghoshchoudhury ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=841 bgcolor=#E3E3E3
| 21841 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 21842 ||  || 2 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 21843 ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 21844 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 21845 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 21846 Wojakowski ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 21847 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 21848 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 21849 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 21850 Abshir ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 21851 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 21852 Bolander ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 21853 Kelseykay ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 21854 Brendandwyer ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=855 bgcolor=#E3E3E3
| 21855 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 21856 Heathermaria ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=857 bgcolor=#E3E3E3
| 21857 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 21858 Gosal ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 21859 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 21860 Joannaguy ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 21861 Maryhedberg ||  || 12 out 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 21862 Joshuajones ||  || 12 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 21863 ||  || 12 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 21864 ||  || 4 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=865 bgcolor=#F1F1F1
| 21865 ||  || 8 out 1999 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=866 bgcolor=#F1F1F1
| 21866 ||  || 8 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 21867 ||  || 9 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#F1F1F1
| 21868 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#F1F1F1
| 21869 ||  || 1 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 21870 ||  || 16 out 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 21871 ||  || 17 out 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 21872 ||  || 18 out 1999 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 21873 Jindrichuvhradec ||  || 29 out 1999 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || Ursula || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 21874 ||  || 18 out 1999 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 21875 ||  || 22 out 1999 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 21876 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 21877 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 21878 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 21879 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 21880 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 21881 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 21882 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 21883 ||  || 28 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 21884 ||  || 30 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 21885 ||  || 30 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 21886 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 21887 Dipippo ||  || 20 out 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 21888 Ďurech ||  || 29 out 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 21889 ||  || 29 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 21890 ||  || 30 out 1999 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 21891 Andreabocelli ||  || 1 nov 1999 || Monte Agliale || S. Donati || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 21892 ||  || 1 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=893 bgcolor=#FFDAB5
| 21893 ||  || 1 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=894 bgcolor=#F1F1F1
| 21894 ||  || 1 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 21895 ||  || 5 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 21896 ||  || 7 nov 1999 || Oohira || T. Urata || Ursula || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 21897 ||  || 7 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || Themis || 
|-id=898 bgcolor=#E3E3E3
| 21898 ||  || 7 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=899 bgcolor=#E3E3E3
| 21899 ||  || 8 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=900 bgcolor=#88F2FF
| 21900 ||  || 9 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || Vesta || 
|}

21901–22000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 21901 ||  || 10 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 21902 ||  || 10 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 21903 Wallace ||  || 10 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || Brangane || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 21904 ||  || 11 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 21905 ||  || 2 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 21906 ||  || 11 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 21907 ||  || 11 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || Phocaea || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 21908 ||  || 12 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 21909 ||  || 12 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=910 bgcolor=#FAFAFA
| 21910 ||  || 14 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 21911 ||  || 14 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 21912 ||  || 15 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || Phocaea || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 21913 Taylorjones ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#FAFAFA
| 21914 Melakabinoff ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 21915 Lavins ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 21916 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 21917 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=918 bgcolor=#F1F1F1
| 21918 ||  || 4 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 21919 Luga ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 21920 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 21921 Camdenmiller ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 21922 Mocz ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 21923 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=924 bgcolor=#F1F1F1
| 21924 Alyssaovaitt ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 21925 Supasternak ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 21926 Jacobperry ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 21927 Sarahpierz ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 21928 Prabakaran ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 21929 Nileshraval ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 21930 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 21931 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 21932 Rios ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 21933 Aaronrozon ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 21934 ||  || 7 nov 1999 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 21935 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 21936 Ryan ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 21937 Basheehan ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 21938 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 21939 Kasmith ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#F1F1F1
| 21940 ||  || 7 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 21941 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=942 bgcolor=#F1F1F1
| 21942 Subramanian ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 21943 ||  || 9 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 21944 ||  || 9 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 21945 Kleshchonok ||  || 13 nov 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 21946 ||  || 9 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 21947 ||  || 10 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 21948 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 21949 Tatulian ||  || 12 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 21950 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 21951 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 21952 Terry ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=953 bgcolor=#F1F1F1
| 21953 ||  || 2 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 21954 ||  || 6 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 21955 ||  || 6 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#F1F1F1
| 21956 Thangada ||  || 6 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 21957 ||  || 6 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#F1F1F1
| 21958 Tripuraneni ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 21959 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 21960 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 21961 ||  || 8 nov 1999 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=962 bgcolor=#F1F1F1
| 21962 Scottsandford ||  || 9 nov 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 21963 ||  || 13 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 21964 Kevinhousen ||  || 13 nov 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 21965 Dones ||  || 13 nov 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 21966 Hamadori ||  || 27 nov 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 21967 ||  || 30 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 21968 ||  || 30 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 21969 ||  || 30 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 21970 Tyle || 1999 XC || 1 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 21971 || 1999 XG || 1 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 21972 || 1999 XU || 2 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 21973 ||  || 2 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 21974 ||  || 3 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 21975 ||  || 4 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 21976 ||  || 4 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 21977 ||  || 4 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 21978 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 21979 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 21980 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 21981 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 21982 ||  || 4 dez 1999 || Gekko || T. Kagawa || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 21983 ||  || 6 dez 1999 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 21984 ||  || 6 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=985 bgcolor=#E3E3E3
| 21985 Šejna ||  || 2 dez 1999 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 21986 Alexanduribe ||  || 2 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 21987 ||  || 3 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 21988 ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 21989 Werntz ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 21990 Garretyazzie ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 21991 Zane ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 21992 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 21993 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 21994 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 21995 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 21996 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 21997 ||  || 7 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=998 bgcolor=#F1F1F1
| 21998 ||  || 7 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 21999 Disora ||  || 7 dez 1999 || Campo Catino || F. Mallia || Phocaea || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 22000 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (20001)–(25000) (IAU Minor Planet Center)

021